Il Friuli Aquileia Traminer aromatico superiore è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino intenso.
odore: con aroma specifico.
sapore: aromatico, pieno, robusto.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico